La marque Husqvarna est utilisée par les sociétés suivantes :
 Husqvarna AB, une entreprise suédoise fondée en 1689 qui fabrique des outils thermiques ou électriques pour l'extérieur ;
 Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, la société d'origine de fabrication des armes légères ;
 Husqvarna Motorcycles, fabricant de motos d'enduro et de motocross ;
 SVP Worldwide, groupe fabricant des machines à coudre Husqvarna Viking, Pfaff et Singer ;
 Electrolux, qui commercialise des appareils ménagers.

Notes et références 

Marque de machines à coudre
Marque d'électroménager